Voici la liste des planètes mineures numérotées de 5001 à 6000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

5001-5100

5101-5200

5201-5300

5301-5400

5401-5500

5501-5600

5601-5700

5701-5800

5801-5900

5901-6000 

05001-06000

hu:Kisbolygók listája (5001–5500)